Берестовецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Берестовецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Берестовецька сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район